Esta boca es mía puede hacer referencia a:

Música 
 Esta boca es mía (1994), undécimo álbum de Joaquín Sabina;

Televisión 
 Esta boca es mía (Bolivia), programa creado por Alberto "Beto" Barragán y protagonizado por Giovana Chávez; 
 Esta boca es mía (Uruguay), programa emitido por Teledoce.